Nella mitologia greca, Plistene era il nome di diverse figure:
 Plistene – figlio di Atreo
 Plistene – figlio di Tieste detto anche Plistene II
 Plistene – figlio di Menelao ed Elena
 Plistene – figlio di Pelope e Ippodamia